Алека Хаммонд (, род. 23 сентября 1965, Нарсак, Гренландия, Дания) — гренландский политик, лидер социал-демократической партии Вперёд (с 2009 года по 2014 год), первая женщина-премьер-министр Гренландии (2013—2014).

Биография 
Алека Хаммонд родилась 23 сентября 1965 года в городе Нарсак, выросла в Уумманнак. Её отец Пиитаарак Йохансен погиб на охоте, провалившись под лёд, когда Хаммонд было 7 лет. Училась в Нунавутском арктическом колледже в 1989—1991 годах и в Гренландском университете (Нуук) в 1991—1993 годах.

С 1993 по 2005 годы работала в туристической индустрии Гренландии на различных должностях.

Впервые была избрана в Парламент Гренландии в ноябре 2005 года, и была назначена министром семьи и юстиции Гренландии. В 2007 году стала министром финансов и иностранных дел Гренландии, но в 2008 году вышла в отставку в знак протеста против бюджетного дефицита правительства.

После поражения партии Вперёд на выборах 2009 года заменила Ханса Эноксена на посту руководителя партии. В марте 2013 года её партия победила на выборах, получив 14 из 31 места парламента и Алека Хаммонд стала первой женщиной премьер-министром Гренландии.

1 октября 2014 года подала в отставку в связи со скандалом по расходам. Её преемником на посту премьер-министра и лидера партии стал Ким Кильсен. В 2015 году на датских парламентских выборах была избрана депутатом Фолькетинга.

Семья 
Хаммонд замужем за Георгом Ниегаардом, супруги имеют приёмного сына.

Примечания 

Премьер-министры Гренландии
Политики Гренландии
Женщины-политики Дании
Депутаты фолькетинга